Тянь:

 Тянь () — китайская фамилия (клан).
 Тянь () — «Небо», одна из главных категорий китайской культуры и философии

См. также 
 Тян